Drugie oraz trzecie zawody w ramach Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017 odbyły się w czeskim Frenštácie w dniach 18-19 sierpnia. Gospodarzem był obiekt Areal Horečky o rozmiarze umiejscowionym na 106 metrze.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrała Yūki Itō. Do konkursu również zakwalifikowała się jedna z dwóch zgłoszonych Polek Anna Twardosz. Zdyskwalifikowana została Sara Takanashi za nieprzepisową długość nart, tym samym zmniejszając jej szansę na obronę tytułu sprzed roku. Konkurs indywidualny wygrała zwyciężczynia kwalifikacji Yūki Itō tuż przed Francuzką Lucile Morat oraz Norweżką Maren Lundby. Tym samym reprezentantka Japonii zajęła miejsce lidera w klasyfikacji generalnej LGP pod nieobecność dotychczasowej liderki Kathariny Althaus.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu najlepsza okazała się być Sara Takanashi, która niefortunnie została zdyskwalifikowana w poprzednich zawodach mających wyłonić właściwą listę startową konkursu. Wygrała ona również sam konkurs tym samym ustanawiając nowy oficjalny rekord obiektu, który wynosi dokładnie 102 metry. Za nią na podium znalazły się Maren Lundby oraz Yūki Itō, która umocniła się tym samym na pozycji lidera.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet we Frenštácie był Jan Baier oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej będzie dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym była Agnieszka Baczkowska a jej asystentem – Ján Jelenský.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3006/2018JP3006PROG.pdf
 Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3024/2018JP3024RLQ.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3006/2018JP3006RL.pdf
 Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3007/2018JP3007RLQ.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3007/2018JP3007RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursach we Frenštácie - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3007/2018JP3007NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po konkursach we Frenštácie - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3007/2018JP3007STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie w Czechach
2017 w Czechach
Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017